Bednarik, Bednařík oder Bednárik ist der Familienname folgender Personen:

 Chuck Bednarik (1925–2015), US-amerikanischer Footballspieler
 Edith Bednarik (1935–2017), österreichische Höhlen- und Erdstallforscherin
 Karl Bednarik (1915–2001), österreichischer Maler und Schriftsteller
 Miloslav Bednařík (1965–1989), tschechoslowakischer Sportschütze
 Nina Bednarik (* 1982), slowenische Freestyl-Skiläuferin
 Robert G. Bednarik (* 1944), australischer Archäologe
 Rudolf Bednárik (1904–1975), slowakischer Volkskundler
 Simone Bednárik (* 2003), US-amerikanisch-slowakische Eishockeyspielerin
 Teréz Bednarik (* 1957), ungarische Ruderin

Siehe auch:
 Bednarek